Le kol (ou bekol, bikele, bikele-bikay, bikele-bikeng, bokol) est une langue bantoïde méridionale parlée dans la Région de l'Est au Cameroun, dans le département du Haut-Nyong, dans l'arrondissement de Messamena, sur les deux rives du Nyong.

En 2007 on dénombrait  locuteurs.

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
  Bonnie Henson, The Phonology and Morphosyntax of Kol, University of California at Berkeley, 2007, 592 p. (thèse).

Articles connexes 
 Langues au Cameroun
 Bikélé (peuple)

Liens externes 
 
 

Langue au Cameroun
Inventaire de langues
Langue bantoïde méridionale